Hofsess ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Hofsess († 1575), Vogt des Klosters Murrhardt
 Otto Leonhard Hofsess (1533–1607), katholischer Priester, Benediktiner und Abt des Klosters Murrhardt